Alcantarense – abitanti di Alcântara
Alcantarense – abitanti di Alcântaras
Alcantarense – abitanti di São Pedro de Alcântara